Составы команд, принимавших участие в Чемпионате Европы по футболу 1976, проходившем в Югославии, с 16 июня по 20 июня 1976 года.

Чехословакия

Нидерланды

ФРГ

Югославия

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Составы
1976